Морські іглиці (Syngnathinae) — підродина іглицевих риб (Syngnathidae). Тіло має видовжену форму, нагадуючи голку. Рот маленький, трубкоподібний. Підродина містить такі роди:

 Acentronura Kaup, 1853
 Anarchopterus Hubbs, 1935
 Apterygocampus Weber, 1913
 Bhanotia Hora, 1926
 Bryx Herald, 1940
 Bulbonaricus Herald in Schultz, Herald, Lachner, Welander and Woods, 1953
 Campichthys Whitley, 1931
 Choeroichthys Kaup, 1856
 Corythoichthys Kaup, 1853
 Cosmocampus Dawson, 1979
 Doryichthys Kaup, 1853
 Doryrhamphus Kaup, 1856
 Dunckerocampus Whitley, 1933
 Enneacampus Dawson, 1981
 Entelurus Duméril, 1870
 Festucalex Whitley, 1931
 Filicampus Whitley, 1948
 Halicampus Kaup, 1856
 Haliichthys Gray, 1859
 Heraldia Paxton, 1975
 Hippichthys Bleeker, 1849
 Hypselognathus Whitley, 1948
 Ichthyocampus Kaup, 1853
 Kaupus Whitley, 1951
 Kimblaeus Dawson, 1980
 Leptoichthys Kaup, 1853
 Leptonotus Kaup, 1853
 Lissocampus Waite and Hale, 1921
 Maroubra Whitley, 1948
 Micrognathus Duncker, 1912
 Microphis Kaup, 1853
 Minyichthys Herald and Randall, 1972
 Mitotichthys Whitley, 1948
 Nannocampus Günther, 1870
 Nerophis Rafinesque, 1810 — Змієподібна іглиця
 Notiocampus Dawson, 1979
 Penetopteryx Lunel, 1881
 Phoxocampus Dawson, 1977
 Phycodurus Gill, 1896
 Phyllopteryx Swainson, 1839
 Pseudophallus Herald, 1940
 Pugnaso Whitley, 1948
 Siokunichthys Herald in Schultz, Herald, Lachner, Welander and Woods, 1953
 Solegnathus Swainson, 1839
 Stigmatopora Kaup, 1853
 Stipecampus Whitley, 1948
 Syngnathoides Bleeker, 1851
 Syngnathus Linnaeus, 1758 — Звичайна іглиця
 Trachyrhamphus Kaup, 1853
 Urocampus Günther, 1870
 Vanacampus Whitley, 1951

Посилання 
 Морські іглиці на Енциклопедії Життя 
 Reefkeeping.com: PPPPipefish 
 Flagtail Pipefish In The Home Aquarium

Іглицеві